Slovo Šaron (: שרון) /šaron = rovina/ má několik významů:

Jméno či příjmení
 Ariel Šaron (1928–2014) – izraelský generál, politik, izraelský premiér

Geografické lokality
 Šaronská planina – oblast v Izraeli
 Hod ha-Šaron – město v Izraeli
 Oblastní rada Hof ha-Šaron – oblastní rada v Izraeli
 Oblastní rada Lev ha-Šaron – oblastní rada v Izraeli
 Mišmar ha-Šaron – kibuc v Izraeli
 Ramat ha-Šaron – město v Izraeli

Související významy 
 Sharon – netranskribované vlastní jméno

Rozcestníky - příjmení